Formose Jean-Pierre Mendy, né le  à Lagny-sur-Marne, est un footballeur français d'origine bissau-guinéenne. Évoluant au poste de défenseur central, il joue actuellement pour le Red Star FC, en Ligue 2.

Biographie

En club

En sélection nationale 
De 2009 à 2010, Formose Mendy joue neuf matchs avec l'équipe de France des moins de 17 ans. Le 19 décembre 2016, il est convoqué par Baciro Candé, sélectionneur de l'équipe de Guinée-Bissau, dans une liste préliminaire de 35 joueurs en vue de la Coupe d'Afrique des nations 2017.

Statistiques 
Le tableau ci-dessous récapitule les statistiques de Formose Mendy lors de sa carrière en club :

Références

Liens externes 
 

Footballeur français
Footballeur bissaoguinéen
Double nationalité
Joueur du SV Zulte Waregem
Joueur du Red Star
Naissance en octobre 1993
Naissance à Lagny-sur-Marne
Footballeur préformé à l'INF Clairefontaine